Bandusia kan syfta på

 Bandusia (källa) – en av den romerske poeten Horatius i Ode III, 13 besjungen källa
 Bandusia (insektssläkte) – ett släkte av insekter